Kobylanka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kobylanka (vattendrag), Masoviens vojvodskap, 
 Kobylanka (ort i Polen, Podlasiens vojvodskap), Powiat białostocki, 
 Kobylanka (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat miński), 
 Kobylanka (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat gorlicki, 
 Kobylanka (kommunhuvudort), Västpommerns vojvodskap, Powiat stargardzki, 
 Kobylanka (kommun), Västpommerns vojvodskap, Powiat stargardzki,

Tjeckien 

 Kobylanka (berg), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar